Katsura kan avse:

 Katsura (växt) – en art som ingår i släktet katsuror
 Katsura Taro (1848–1913), en japansk markis, statsman och militär
 Katsurapalatset – ett japanskt byggnadsminne
 Katsura, Kyoto – ett område i Kyoto i Japan

Se även
 Katsuror